Болеслав Иероним Клопотовский (; 13 марта 1848, Шаргород, Российская империя — 11 февраля 1903, Санкт-Петербург) — российский католический епископ, десятый архиепископ могилёвский.

Биография 

Родился в 1848 году в Шаргороде в дворянской семье. Учился в Житомирской семинарии, затем в Санкт-Петербургской римско-католической духовной академии, которую окончил со степенью магистра богословия.

26 июня 1872 года рукоположен в диаконы, 15 июля того же года — в священники.

Служил в Житомире, преподавал в местной семинарии. В 1877 году архиепископ Фиалковский перевёл его в Санкт-Петербург, где Клопотовский стал преподавать каноническое право и историю Церкви в католической духовной академии. В 1885 году за труды в области церковной истории удостоен степени доктора наук.

2 августа 1897 года назначен вспомогательным епископом Луцка-Житомира. Епископская хиротония состоялась 21 ноября 1897 года в церкви Святой Екатерины в Санкт-Петербурге, Клопотовский стал титулярным епископом Элевтерополиса Палестинского. В том же году Клопотовский стал ректором духовной академии.

14 декабря 1899 года назначен епископом Луцка, а 15 апреля 1901 года — архиепископом-митрополитом могилёвским.

Клопотовский был автором трёхтомного учебника «Курс церковной истории», использовавшегося в католических семинариях. Собственную дачу он завещал семинарии для использования в качестве места отдыха профессоров и студентов.

Скончался 11 февраля 1903 года. Похоронен в Санкт-Петербурге в крипте храма Посещения Девой Марией св. Елизаветы (могила не сохранилась).

Примечания

Литература 
 «Клопотовский» // Католическая энциклопедия. Т.2, Изд. францисканцев, М.:2005. Ст.1113

Ссылки 
 Archbishop Bolesław Hieronim Kłopotowski на сайте catholic-hierarchy.org 
 Биографическая справка на сайте храма св. Станислава

Католические архиепископы Могилёвские
Выпускники Императорской Римско-католической духовной академии
Католические епископы Луцка
Похороненные в храме Посещения Девой Марией Елизаветы в Санкт-Петербурге